

Patronyme 

 Albert Chaminade (1923-2010), artiste-peintre français ; 

 Cécile Chaminade (1857-1944), compositrice et pianiste française ;

 Guillaume-Joseph Chaminade (1761-1850), religieux français ;

 Jacques Chaminade (1926-2009), homme politique français ; 

 Roger Chaminade, auteur au début du  d'ouvrages sur le vin.

 Albert Chaminade (1912-2009), arbitre national et international, ayant occupé plusieurs postes de dirigeants au sein du basket français.

Référence 

Patronyme français
Patronyme limousin
Patronyme corrézien